Copa Sudamericana 2016 var den 15:e säsongen av Copa Sudamericana. I turneringen deltog 47 lag från de tio medlemsländerna av Conmebol. Finalen skulle ha spelats mellan brasilianska Chapecoense och colombianska Atlético Nacional, men den 28 november 2016 kraschade LaMia Flight 2933 som transporterade Chapecoense på väg till den första av två finalmatcher. Conmebol ställde med omedelbar verkan in finalerna. Atlético Nacional gjorde i sin tur en begäran till Conmebol att tilldela Chapecoense titeln. Den 5 december tilldelade Conmebol titeln officiellt till Chapecoense, Atlético Nacional tilldelades "CONMEBOL Centenario Fair Play" för deras gest.

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final
Se även LaMia Flight 2933

Se även
 Copa Libertadores 2016

Källor
 Conmebol.com

Referenser

2016
2016 i Sydamerika